Paradise Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :
 Paradise Township, du comté de Coles dans l'Illinois ;
 Paradise Township, du comté de Crawford en Iowa ;
 Paradise Township, du comté de Lancaster en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships